Liss kan syfta på:

 Liss, Hampshire - en ort i Hampshire, England
 LiSS –  spexorganisation vid Linköpings universitet som grundades 1979, se Linköpings Studentspex